Benbush ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benbush (Missouri)
 Benbush (West Virginia)